{{Картка:Таксономія
| name = Троодонтиди
| fossil_range = пізня юра - крейдовий період
| image = Zanabazar.jpg
| image_width = 300px
| image_caption = Zanabazar — реконструкція
| domain = Ядерні (Eukaryota)
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| classis = Завропсиди (Sauropsida)
| superordo = Динозаври (Dinosauria)
| ordo = Ящеротазові (Saurischia)
| subordo = Тероподи (Theropoda)
Eumaniraptora
| familia = Троодонтиди (Troodontidae)
| familia_authority = Gilmore, 1924
| type_species = Troodon formosus
| type_species_authority = Leidy, 1856
| subdivision_ranks = Підгрупи
| subdivision =
 Albertavenator
 Almas
 Archaeornithoides?
 Geminiraptor
 Hesperornithoides
 Jianianhualong
 Koparion?
 Liaoningvenator
 Paronychodon?
 Papiliovenator
 Polyodontosaurus Sinornithoides Talos Tochisaurus Xixiasaurus Jinfengopteryginae
 Sinovenatorinae
 Troodontinae
| synonyms =
Elopterygidae? Lambrecht, 1933
Saurornithoididae Barsbold, 1974
Archaeornithoididae? Elzanowski & Wellnhofer, 1992
}}
Троодонтиди (Troodontidae) — родина динозаврів інфраряду дейнонихозаври (Deynonichosauria), яка є частиною групи тероподних динозаврів маніраптори (Maniraptora). Мешкали в юрському і крейдяному періодах на території Північної Америки, Європи і Азії. Найбільш відомі представники: троодон, анхіорніс, сіновенатор.

 Опис 
Троодонтиди є переважно невеликими пернатими динозаврами. Найбільший троодонтид — троодон мав 2,5 метри в довжину, з іншого боку, найменший троодонтид анхіорніс важив лише 100 г.

Типові родинні ознаки: великі очні ямки, довгі задні кінцівки, довга шия, дуже розвинені передні кінцівки, що слугують на захоплення, довгі тонкі кігті на усіх кінцівках, гострі конічні зуби із зазубленими краями, можлива наявність оперення.
Помічені анатомічні подібності з археоптериксом.
Також можуть бути далекими родичами орнитоміма (Ornithomimidae).

 Таксономія 
Група: Тиранораптори (Tyrannoraptora)
 Інфраряд: Deinonychosauria
 Родина: Troodontidae
 Рід: Anchiornis Рід: ?Archaeornithoides Рід: Borogovia Рід: Byronosaurus Рід: Geminiraptor Рід: Jinfengopteryx Рід: ?Koparion Рід: Linhevenator Рід: Mei Рід: Saurornithoides Рід: Sinornithoides Рід: Sinusonasus Рід: Sinovenator Рід: Talos Рід: Tochisaurus Рід: Troodon Рід: Urbacodon Рід: Xixiasaurus Рід: Zanabazar''

Кладограмма Родини Троодонтиди

Зовнішня систематика

Примітки

Посилання 

Целурозаври
Родини динозаврів